Даді Фрейр Петурссон (; вимова ісл.: [Taːðɪ freiːr pʰjɛːtʏrsɔn],  ), відомий професійно, як Daði Freyr та за мононімом Daði, — ісландський музикант. Він повинен був представляти Ісландію на Євробаченні 2020 з піснею «Think About Things» перш ніж подію було скасовано через пандемію COVID-19. Представник Ісландії на Євробаченні 2021 з піснею «10 років». Живе в Берліні (Німеччина).

Раннє життя 
Даді народився в Рейк'явіку, ріс у Данії до дев'яти років, потім його сім'я переїхала в Ісландію і оселилася в Південному регіоні, спочатку в Лаугаланді, а згодом в Асареппурі. Даді закінчив Fjölbrautaskóli Suðurlands (Sudurland College) у 2012 році та отримав ступінь бакалавра музичного менеджменту та аудіовиробництва у Берліні у 2017 році.

Музична кар'єра 
У молодому віці Даді займався барабанами та вивчав фортепіано та бас-гітару. Він заснував групу RetRoBot зі своїм другом Крістьяном Палмі. Пізніше до гурту приєдналися співак Гунлаугур Бьярнасон та гітарист Гудмундур Ейнар Вілбергссон, з якими він познайомився в Південноісландській мультикультурній школі. У 2012 році гурт RetRoBot переміг на музичному фестивалі Músíktilraunir («Музичні експерименти»), а він був обраний найкращим електронним музикантом року. RetRoBot випустив один альбом, Blackout, через рік.

Söngvakeppnin та Євробачення 
У 2017 році Даді взяв участь у Söngvakeppnin (конкуруючи за представництво Ісландії на Євробаченні 2017) з піснею «Is This Love?» (). У виставах його підтримав на сцені гурт, що складався з його сестри Сигрун Бірни Петурсдоттір (бек-вокаліст), дружини Арні Фьоли Асмундсдоттір (танцівниці) та друзів Хульди Крістін Колбунардоттір (бек-вокаліст), Стефана Ханнесюра (танцюрист), Сінгера Джаннер Йоганнссон (танцюрист) — відомий як Gagnamagnið. У перекладі на англійську мову Gagnamagnið як «The Data» буквально означає «кількість даних» і є ісландським словом «план даних». Вони характеризувались своїми фірмовими зеленими светрами, на яких зображені власні портрети з піксельного мистецтва. Він вийшов на друге місце після Свали Бьорґвіншдоттір, яка виконала пісню «Paper».

Даді взяв участь у 2020 році у Söngvakeppnin з піснею «Think About Things» (альтернативна ісландська версія також має назву «Gagnamagnið»). Як і на Söngvakeppnin 2017, Даді виступав зі своєю групою Gagnamagnið, яку тепер спільно зараховують як Daði & Gagnamagnið (). Вони виграли конкурс Söngvakeppnin 2020 року та планували представляти Ісландію на Євробаченні 2020, але захід було скасовано через пандемію COVID-19. Країни, які брали б участь у конкурсі 2020 року, провели власні альтернативні змагання, транслюючи свої роботи та коронуючи переможця. Daði og Gagnamagnið виграв шість таких змагань в Австрії (конкурс пісень Der kleine), Австралії, Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції. 23 жовтня 2020 року було оголошено, що Daði & Gagnamagnið представлятимуть Ісландію на Євробаченні 2021.

Особисте життя 
Даді одружений з музиканткою Арні Фьолою Асмундсдоттір. Їхня дочка Арара, 2019 року народження, стала натхненням для тексту пісні «Think About Things».

Ріст Даді становить 2,08 м (6 футів 10). У нього є власний додаток під назвою «Neon Planets». Його батько був гравцем бонго у Катлі Марії в Songvakeppni 1993, хоча з піснею «Samba» вони посіли друге місце з 10 учасників.

Дискографія

Студійні альбоми

Мініальбоми

Сингли

Нотатки

Примітки

Посилання 

Учасники Євробачення 2021
Учасники Євробачення 2020
Представники Ісландії на Євробаченні
Співаки XXI століття
Ісландські співаки
Ісландські музиканти